«Северная Дакота»:

 Северная Дакота — штат на севере центральной части США, один из так называемых «штатов Северо-Западного Центра».
 Северная Дакота — второй линейный корабль США типа «Делавэр».